Ross Johnston (né le  à Charlottetown, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011 || Western Capitals de Summerside || LMHJA || 2 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Western Capitals de Summerside || LMHJA || 23 || 12 || 17 || 29 || 55 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012  || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 38 || 2 || 5 || 7 || 55 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2012-2013 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 53 || 12 || 15 || 27 || 96 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
|2013-2014 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 60 || 10 || 15 || 25 || 139 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
|2014-2015 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ || 44 || 18 || 14 || 32 || 124 || 10 || 4 || 7 || 11 || 28 
|-
| 2014-2015|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 39 || 1 || 3 || 4 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL || 13 || 4 || 7 || 11 || 23 || 5 || 3 || 1 || 4 || 10
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 62|| 8 || 7 || 15 || 135 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 38 || 3 || 8 || 11 || 133 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 24 || 3 || 3 || 6 || 62 || - || - || - || - || -  
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 17 || 1 || 3 || 4 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 32 || 3 || 1 || 4 || 78 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 12 || 0 || 1 || 1 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 32 || 2 || 5 || 7 || 44 || - || - || - || - || -

| 118 || 9 || 13 || 22 || 246 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12

Références

Naissance en février 1994
Naissance à Charlottetown
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Islanders de Charlottetown
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Mavericks du Missouri
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché